Guaranda (Colombia), een gemeente in Colombia
 Guaranda (Ecuador), een stad in Ecuador
 Guaranda (kanton), een kanton in Ecuador